Esistono più comuni francesi con questo nome

Feings – Loir-et-Cher
Feings – Orne